Нижнее Ондомозеро — крупное пресноводное озеро, расположенное в юго-восточной части Кольского полуострова в  от побережья Белого моря, к бассейну которого оно относится. 

Находится на территории Терского района Мурманской области России западнее Среднего Ондомозера и Верхнего Ондомозера. Наряду с ними и другими более мелкими озёрами входит в состав Ондомозёрского озёрно-болотного комплекса.

Нижнее Ондомозеро является одним из крупнейших озёр Мурманской области. Оно имеет вытянутую с севера на юг форму и окружено болотистой местностью. Наибольший объём воды в озеро поступает из Среднего Ондомозера, с которым оно соединено лишь небольшим проливом длиной около . В южной части Нижнего Ондомозера берёт своё начало река Чаваньга, впадающая в Белое море.

См.также 

 Андомские озёра

Топографические карты

Примечания 

Бассейн Чаваньги
Озёра Терского района (Мурманская область)